Amanda Donohoe – attrice britannica
 Charles Donohoe – tennista australiano
 Paschal Donohoe – politico irlandese